Академгородок — название городов-спутников или городских районов в ряде регионов России и Украины (прежде — СССР), специально построенных для размещения региональных научных центров и отделений АН СССР
 Академгородок (Новосибирск)
 Академгородок (Иркутск)
 Академгородок (Красноярск)
 Академгородок (Томск)
 Академгородок (Киев)
 Академгородок (Апатиты)

В Академгородках находятся научные институты национальных академий наук, жилые корпуса и различные учреждения для сотрудников научных и сопутствующих учреждений.

Другое 
 Академгородок (станция метро) — станция Киевского метрополитена.